Кривской — топоним:
 
 Кривской — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Кривской — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.
 Кривской — ручей в Ростовской области.

См. также 
 Нижнекривской